Kuhlmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 João Geraldo Kuhlmann
 Moysés Kuhlmann